Красногорское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Карачаево-Черкесия 
 Красногорское сельское поселение — входит в Усть-Джегутинский район.

Кировская область 
 Красногорское сельское поселение — входит в Котельничский район.

Костромская область 
 Красногорское сельское поселение — входит в Макарьевский район.

Новгородская область 
 Красногорское сельское поселение — входит в Мошенской район.

Омская область 
 Красногорское сельское поселение — входит в Полтавский район.

Северная Осетия 
 Красногорское сельское поселение — входит в Ардонский район.

Татарстан 
 Красногорское сельское поселение — входит в Мамадышский район.

Удмуртия 
 Красногорское сельское поселение — входит в Красногорский район